Санто Доминго Искатлан има више значења:

 Општина Санто Доминго Искатлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Доминго Искатлан (Санто Доминго Искатлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику